Moriarty est le nom de divers personnages de fiction, personnes, groupe ou localités. C'est aussi un prénom d'origine irlandaise qui signifie « le guerrier de la mer ».

Fiction
 Le professeur Moriarty, ennemi juré de Sherlock Holmes dans les livres de Conan Doyle
 Dean Moriarty, un des personnages principaux du roman de Jack Kerouac Sur la route, de son vrai nom Neal Cassady
 Moriarty, roman policier britannique d'Anthony Horowitz (2014)
 Jack Moriarty, personnage de la série Dr House qui apparaît dans la seconde saison
 Moriarty, un manga écrit par Ryōsuke Takeuchi basé sur James Moriarty.

Musique
 Moriarty, groupe de folk franco-américain

Localité
 Moriarty, localité de l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis

Personnes
 Brian Moriarty (1956-), concepteur de jeux vidéo américain
 Cathy Moriarty (1960-), actrice américaine 
 Dick Moriarty (1957-), joueur gallois de rugby à XV
 Eugene Moriarty (1974-), coureur cycliste irlandais
 Erin Moriarty (1994-), actrice américaine
 Liane Moriarty (1966-), romancière australienne
 Michael Moriarty (1941-), acteur et scénariste américain
 P.H. Moriarty (1939-), acteur britannique
 Paul Moriarty (1964-), joueur gallois de rugby à XV 
 Ross Moriarty (1994-), joueur gallois de rugby à XV 

Homonymie de patronyme